Louis Joseph Jean-François Isidore de Colomb ( à Figeac -  à Cahors) est un général français, issu de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il passe sous-lieutenant en 1844, lieutenant en 1849,  et capitaine en 1854 : commandant le cercle de Géryville, cité pour son action à Ouargla et à l'Oued Zoubia devant Figuig où il capture un parti insurrectionnel très supérieur en nombre. Lieutenant-colonel en 1860, il devient Commandant Supérieur à Laghouat. Colonel en 1864, il parcourt le Sud-Oranais à la tête d'une colonne mobile et met fin à l'insurrection des Ouled-Sidi-Sheick.

Il effectue ainsi la plus grande partie de sa carrière en Algérie. Il devient en 1870 commandant de la subdivision de Mascara, puis de Tlemcen, avant d'être promu général de brigade la même année. En 1870, il est appelé par le général Chanzy pour prendre le commandement d’une division de l’armée de la Loire, pendant la guerre franco-allemande. Il combattit notamment aux batailles d’Orléans (3 et 4 décembre 1870 : victoire des Prussiens, commandés par le prince Frédéric-Charles, sur la  armée de la Loire du général Louis-Jean-Baptiste d’Aurelle de Paladines) et du Mans (11 et 12 janvier 1871 : victoire des Prussiens du prince Frédéric-Charles sur la  armée de la Loire du général Chanzy). Il fut admis à la retraite en 1888 et mourut en 1902.

En 1903, la bourgade de Béchar reçut en son honneur le nom de Colomb-Béchar, qu'elle conserva jusqu'à l'indépendance de l'Algérie.

Notes et références 

Naissance en janvier 1823
Naissance à Figeac
Décès en novembre 1902
Décès à Cahors
Général français du XIXe siècle
Décès à 79 ans